Bracco steht für:
 eine italienische Hunderasse, siehe Bracco Italiano
 ein italienisches Unternehmen, siehe Bracco (Unternehmen)

Bracco ist der Familienname folgender Personen:
 Diego Bracco (* 1959), uruguayischer Schriftsteller
 Elizabeth Bracco  (* 1957) US-amerikanische Schauspielerin
 Giovanni Bracco (1908–1968), italienischer Autorennfahrer
 Lorraine Bracco (* 1954), US-amerikanische Schauspielerin
 Roberto Bracco (1862–1943), italienischer Dramatiker
 Vincenzo Bracco (1835–1889), italienischer Geistlicher, Patriarch von Jerusalem

Siehe auch:
 Brackow